

Geografia

Francia 
 Rott – comune del dipartimento del Basso Reno (Alsazia)

Germania 
 Rott – comune del circondario rurale di Landsberg am Lech (Baviera)
 Rott – comune del circondario rurale di Altenkirchen (Renania-Palatinato)
 Rott a.Inn – comune del circondario rurale di Rosenheim (Baviera)
 Rott – quartiere della città extracircondariale di Wuppertal (Renania Settentrionale-Vestfalia) nel distretto di Barmen

Altro 
 ROTT è un acronimo usato per indicare il videogioco Rise of the Triad.